Egyoldalú nyilatkozatot tesz az a jogalany, aki akaratlagosan kívánja elismertetni jogait, illetve egyoldalúan kívánja megszabni kötelezettségeit. A magyar Polgári törvénykönyv 199. §-a szerint „Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban meghatározott esetekben keletkezik jogosultság a szolgáltatás követelésére, az egyoldalú nyilatkozatokra – ha a törvény kivételt nem tesz – a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

Jog